Боярський — російське прізвище.

Відомі особи 
 Боярський Йосип Якович — радянський мультиплікатор і кінематографіст
 Боярський Михайло Сергійович — російський актор театру і кіно, співак, народний артист Росії.
 Боярський Олександр Сергійович — радянський театральний актор.

Див. також 
 Боярський — залізнична станція в Росії.
 Роз'їзд Боярський — назва залізничного колійного поста 143 км до 2012 року.